Nicolás Ramos puede referirse a:

 Nicolás Ramos Pérez (1962-), escritor español;
 Nicolás Ramos Pintado (1955-), periodista español.